A Lala nemzetközi maraton Mexikó egyik legjelentősebb maratonfutó rendezvénye, amelyet 1989 óta minden év tavaszán (2000 óta minden március első vasárnapján) tartanak három szomszédos nagyváros, Torreón, Gómez Palacio és Lerdo utcáin. 2016-ban mintegy 5000 futó állt rajthoz, akiket több tízezer (az előzetes várakozások szerint 80 000) városlakó és szurkoló buzdított az utcákon.

A 42 195 méter hosszú táv a Durango állambeli Gómez Palacio iparterületéről indul, majd hamarosan eléri a 40-es főutat, amelyen nyugat felé indulva egy belvárosi kitérővel elér Lerdóba. Ott visszafordul, majd végig ugyanezen a főúton eléri a Nazas folyó medrét, amely Coahuila állam és egyben Torreón város határát jelenti. A futók a Puente Plateado hídon áthaladva jutnak át Torreónba, ahol a folyó partján, majd belsőbb utcákon északkelet felé tartanak, ezután a 11-es állami úton visszafordulnak délnyugatra, a belváros irányába. Ott keresztülfutnak például a város főterén, a Plaza Mayoron is, majd kelet felé, aztán elhaladva a Bosque Venustiano Carranza park mellett délkeletre fordulnak. Megkerülik az egyik elegáns lakónegyedet, majd visszatérnek a parkhoz, amelyet megkerülve beérnek a célba.

A rendezvény nevét fő támogatója, a Grupo Lala tejipari óriáscég adja.

Győztesek
A kezdeti években (valószínűleg a kevés külföldi induló miatt) szinte minden versenyt mexikói versenyzők nyertek meg, ám később a kenyai és etiópiai futók törtek az élre itt is.

Győztesek évek szerint
A táblázatban arany színnel jelölve a versenyrekord.

A legtöbb győzelemmel rendelkező futók
A férfi mezőny legsikeresebb versenyzője a 3 győzelemmel rendelkező mexikói Daniel Ortiz (2017, 2018, 2019), valamint a 2-2 győzelemmel rendelkező mexikói Sergio Jiménez (1994, 1997), Benjamín Paredes (1993, 2000), Francisco Bautista (2002, 2003), valamint a kenyai Eric Monyenye Mose (2012, 2015), a nőknél ugyancsak 2-2 győzelemmel rendelkezik az orosz Aljbina Galljamova (1999, 2003), valamint a mexikói Penélope Loma Guerrero (1989, 1990), María Elena Valencia (2006, 2007), Dulce María Rodríguez (2005, 2009), Adriana Fernández (2001, 2010) és Isabel Vélez (2017, 2018).

Győzelmek száma országok szerint

Férfiak

Nők

Források

Maratonok
Torreón
Coahuila sportélete
Durango sportélete